BBVA son las siglas del banco español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

BBVA también puede hacer referencia a:

BBVA (México), antes BBVA Bancomer, banco de México.
BBVA (Argentina), antes BBVA Francés, banco de Argentina.
BBVA (Perú), antes BBVA Continental, banco de Perú.
BBVA (Estados Unidos), antes BBVA Compass, banco de Estados Unidos.
BBVA (Colombia), antes, BBVA Ganadero, banco de Colombia
BBVA (Uruguay), banco de Uruguay.
BBVA (Paraguay), antiguo nombre de Banco GNB, banco de Paraguay.
BBVA (Chile), antigua denominación de Scotiabank Azul, banco de Chile.
BBVA Provincial, banco de Venezuela.
Garanti BBVA, banco de Turquía.

Otros
Fundación BBVA, fundación de la entidad BBVA.
BBVA Research, servicio de estudios de BBVA.